Op de Balkan
 Montenegro - een land op de Balkan
Voorgangers van dit land:
 Servië en Montenegro - de republiek waaruit het huidige Montenegro is voortgekomen (2003-2006)
 Koninkrijk Montenegro - een koninkrijk op de Balkan dat bestond van 1910 tot 1918
 Vorstendom Montenegro - een vorstendom in het zuidoosten van Europa dat bestond van 1852 tot 1910
 Montenegro (Ottomaanse provincie) - een provincie van het Ottomaanse Rijk

Elders
 Montenegro de Cameros - Spaanse gemeente in de provincie Soria
 Montenegro (Faro) - een plaats in de Portugese gemeente Faro
 Monte Negro (Brazilië) - een gemeente/stad in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Montenegro (Rio Grande do Sul) - een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Montenegro (microregio) - een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Montenegro (Colombia) - Colombiaanse plaats en gemeente

Overig
Montenegro (film) - Zweedse komedie uit 1981
Fernanda Montenegro - Braziliaanse actrice